PK steht für:

 Marshallinseln nach dem ICAO-Code
 Pakistan, internationales Kfz-Kennzeichen und Landescode nach ISO 3166
 Pakistan International Airlines, staatliche Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Indonesien, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Panzerknacker, Räuberbande aus Donald-Duck-Comics, siehe Bewohner von Entenhausen #Panzerknacker
 Pars Khodro, siehe Renault PK
 Partia Kobiet, polnische Partei
 Parkour, eine Sportart
 Pensionskasse
 Perek-Kohoutek-Katalog, siehe Catalogue of Galactic Planetary Nebulae
 Personenkennziffer (Bundeswehr)
 Personenkontrolle
 Perwy Kawkasski, georgischer Fernsehsender, siehe PIK (Fernsehsender)
 Pharmakokinetik
 PK – Andere Sterne, Andere Sitten, indisches Komödien-Filmdrama aus dem Jahr 2014
 PK Manufacturing, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 PK (Maschinengewehr), MG PK (Pulemjot Kalaschnikowa), Entwurf des Konstruktionsbüros Kalaschnikow
 Player Killer, in Online-Computerspielen
 Polizeikommissar, unterster Dienstgrad im gehobenen Polizeidienst
 Polizeikommissariat, im Organisationsaufbau zwischen Polizeistation und Polizeiinspektion
 Prachtkleid (Ornithologie, Gegenteil: SK Schlichtkleid)
 Pressekonferenz
 Primary Key, Primärschlüssel zum Zugriff auf einen Datensatz in einer Datenbank
 Propagandakompanie, Truppengattung zur Zeit des Nationalsozialismus
 Pulemjot Kalaschnikowa, siehe PK (Maschinengewehr)
 Pulmonalklappe, Herzklappe
 Pyruvatkinase, ein Enzym
 Vespa PK, ein Motorroller von Piaggio

PK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Pernik
 Deutschland: Landkreis Pritzwalk (auslaufend)
 Griechenland: Rhodos (nur Motorräder)
 Großbritannien: Preston
 Norwegen: Arendal in der Provinz Agder
 Polen: kreisfreie Stadt Kalisz 
 Serbien: Prokuplje
 Slowakei: Okres Pezinok

P.K. steht für:
 Petri Kettenfeier, Pseudonym des Schriftstellers Peter Rosegger

pK steht für:
 pK-Wert, Säurekonstante in der Chemie

.pk steht für:
 .pk, Top-Level-Domain von Pakistan

Abkürzung